Rückers kan syfta på:

 Rückers (Flieden) – ort i Fliedens kommun i Landkreis Fulda, Hessen, Tyskland.
 Rückers, Hünfeld – stadsdel i staden Hünfeld, Landkreis Fulda, Hessen, Tyskland.
 Rückers – det tyska namnet på en stad i sydvästra Polen i Nedre Schlesiens vojvodskap, se Szczytna

Se även
 10542 Ruckers – asteroid
 Ruckers - är en tillverkare av musikinstrument i Antwerpen
Roar